

Niemcy 
 Meißen – dzielnica Minden
 Meißen (pol. Miśnia) – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Meißen – powiat w kraju związkowym Saksonia
 Meißen – były powiat w latach 1996-2008
 Meißen – marchia
 Meißen – diecezja

Osoby 
 Adelajda Miśnieńska – córka Ottona Bogatego

Zobacz też 
 Dresden-Meißen – diecezja
 Maissen
 porcelana miśnieńska (niem. Meißener Porzellan)